Il Campionato argentino di rugby a 15 1986  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Unión de Rugby de Tucumán.

Contesto 
 I "Pumas" superano la Francia nel primo test a Buenos Aires, ma vengono battuti nel secondo.

 La nazionale Argentina si reca in tour in Australia, dove subisce due sconfitte pesanti nei test-match 

 La selezione di Tucumàn interrompe il dominio della selezione di Unione di Buenos Aires (superata in semifinale) aggiudicansosi il "campionato juvenil" argentino. L'evento è l'inizio di un periodo florido per il rugby tucumano e la fine del momopolio di risultati della selezione bonarense.

Tabellone

Preliminari

Zona 1

Zona B

Zona C

Zona D

Interzonale

Semifinali

Finale 3-4 posto

Finale

Collegamenti esterni